La Libre Belgique clandestine fut éditée lors des deux guerres mondiales :

 La Libre Belgique clandestine (1915-1918)
 La Libre Belgique clandestine (1940-1944)